Вануа-Лава:

 Вануа-Лава — остров в островной группе Банкс (архипелаг Новые Гебриды) в Тихом океане.
 Вануа-Лава — вулкан, расположенный на одноимённом острове, относящегося островам Банкс в архипелаге Новые Гебриды (Вануату).